Titov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander N. Titov
 Sergey V. Titov